Dal  significa letteralmente Signore.

Storia
Monsieur – titolo spettante al fratello minore del re di Francia.

Film
Monsieur – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Edison Company
Monsieur – film del 1990 diretto da Jean-Philippe Toussaint
Monsieur – film del 2004 diretto da Raffaele Piscitelli

Altri progetti